Morawitzky steht für:
 Morawitzky (Adelsgeschlecht) ursprünglich polnisches, später bayerisches Adelsgeschlecht

Morawitzky ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Heinrich von Morawitzky (1680–1770), deutscher kaiserlicher und bayerischer Generalfeldmarschallleutnant
 Maximilian Topor von Morawitzky (1744–1817), deutscher Jurist, Richter und Generalleutnant
 Theodor Heinrich Topor von Morawitzky (1735–1810), bayerischer Verwaltungsbeamter und Staatsminister